Cutián puede referirse a:

 Cutián (La Coruña), parroquia española del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cutián (Lugo), parroquia española del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo, Galicia.
 Cutián (Pontevedra), lugar español de la parroquia de Sacos, del municipio de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Cutián de Abaixo, aldea española de la parroquia de Cutián, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.